Курихара — многозначный термин.
 Курихара (город) — японский город в префектуре Мияги.
 Курихара — японская фамилия.
  (род. 1984) — японский реслер.
 Кикуно Курихара (род. 1990) — японская фотомодель, дочь Масааки Курихары.
 Комаки Курихара (род. 1945) — японская актриса.
  (род. 1994) — японская фотомодель и актриса, дочь Масааки Курихары.
  (род. 1982) — японский бейсболист.
 Масааки Курихара (род. 1946, более известен под псевдонимом Масааки Сакаи) — японский певец и актёр, сын Масаси Курихары.
 Масаси Курихара (1913—1968, более известен под псевдонимом Сюндзи Сакаи) — японский актёр-комик, «Бог Комедии».
 Мэгуми Курихара (род. 1984) — японская волейболистка.
 Юдзо Курихара (род. 1983) — японский футболист, защитник.